Schwarzenberger ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Eckbert Schwarzenberger (1816–1877), Baumeister

 Johann Bernhard Schwarzeburger (Schwarzenberger; 1672–1741), deutscher Bildhauer des Barock
 Jörg Schwarzenberger (1943–2013), österreichischer Künstler
 Otto Schwarzenberger (1900–nach 1948), deutscher SS-Offizier im RKFDV und Angeklagter in den Nürnberger Prozessen
 Reinhard Schwarzenberger (* 1977), österreichischer Skispringer
 Ulrike Schwarzenberger (* 1947), österreichische Drehbuchautorin und Filmeditorin
 Xaver Schwarzenberger (* 1946), österreichischer Kameramann und Regisseur

Siehe auch:
 Schwarzenberg
 Schwarzer Berg
 Schwarzerberg

Familienname
Deutscher Personenname